Raceland (Kentucky)
 Raceland (Louisiane)

Homonymie de localités aux États-Unis